Алекса́ндр Ильи́ч Фёдоров:
 Фёдоров, Александр Ильич (1774—1813) — участник Отечественной и русско-шведской войн.
 Фёдоров, Александр Ильич (1921—2019) — советский и российский лингвист-русист.